Juan Martínez Moreno puede referirse a:

 Juan Martínez Moreno (1919-1998), químico y profesor de universidad.
 Juan Martínez Moreno (1966- ), guionista y director de cine y televisión.